Powerman est une chanson du groupe The Kinks parue sur leur album Lola versus Powerman and the Moneygoround, Part One.
 Power man, alias Luke Cage est un super-héros appartenant à Marvel Comics.
 Powerman est un super-héros africain publié au Nigeria.
 Powerman 5000 est un groupe de metal.
 Powerman Duathlon est une compétition internationale de duathlon.